FAV BET Вторая хорватская футбольная лига 2017/2018 () — 27-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начался 18 августа 2017 года и закончится 23 мая 2018 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Статистика на сайте rsssf.com 
 Статистика на сайте soccerway.com 

2017/2018
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2017 году
Спорт в Хорватии в 2018 году